Noyant je název nebo součást názvu více míst ve Francii:

 Noyant – obec v departementu Maine-et-Loire
 Noyant-la-Gravoyère – obec v departementu Maine-et-Loire
 Noyant-la-Plaine – obec v departementu Maine-et-Loire
 Noyant-d'Allier – obec v departementu Allier
 Noyant-de-Touraine – obec v departementu Indre-et-Loire
 Noyant-et-Aconin – obec v departementu Aisne